Claude Roux peut faire référence à : 

 Claude Roux (né en 1945), un botaniste français ;
 Claude Roux (1920-2010), un député français.